

Cinema
 Gaumont – casa cinematografica francese
 Gaumont British Picture Corporation – casa di produzione cinematografica britannica, sussidiaria della precedente

Persone
 Dominique Gaumont – chitarrista francese
 Léon Gaumont – inventore, produttore cinematografico e imprenditore francese
 Philippe Gaumont – ciclista su strada e pistard francese